Гарасимовка — населённые пункты Украины:

 Гарасимовка — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Гарасимовка — село в Станично-Луганском районе Луганской области.

См. также 

 Герасимовка